In het eredivisie-seizoen 2011/2012 degradeerde SBV Excelsior naar de Jupiler League. De Kralingers werden 18de. Het avontuur in de KNVB beker eindigde in de 3de ronde, na een afgang tegen amateurclub GVVV (0-3).

Nieuwe spelers 
Na het vertrek van veel belangrijke spelers moest Excelsior zich flink roeren op de transfermarkt. De FC Den Bosch-spelers Wesley de Ruiter, Niels Vorthoren en Samuel Scheimann kwamen net als Joost Broerse, Jason Oost en talenten Roland Alberg en Mitchell te Vrede naar Woudestein. Van Feyenoord werd Daan Smith gehuurd. John Lammers is de nieuwe coach.

Strijd tegen degradatie 

Vanaf het begin was duidelijk dat de Kralingers zich vooral op het vermijden van de onderste plek moesten richten. Pas in de elfde speelronde werd voor het eerste gewonnen: 1-0 tegen RKC Waalwijk. Daarna volgden nog maar drie zeges tegen NAC Breda (3-0), VVV-Venlo (3-1) en Roda JC (2-1). Excelsior eindigde uiteindelijk met 19 punten onderaan, met 5 punten achterstand op De Graafschap. Ondanks de degradatie kreeg Excelsior veel lof toegezwaaid voor het vertoonde spel, wat aanvallend was wanneer het kon. Ze hadden in veel wedstrijden punten laten liggen of gaven het in de slotfase weg zoals bij Vitesse en FC Utrecht. Beide keren stond Excelsior op voorsprong, maar werd het vlak voor tijd 3-2.

De laatste strohalm voor Excelsior was de één-na-laatste wedstrijd van het seizoen tegen De Graafschap. Er moest gewonnen worden. Excelsior kwam met 1-2 voor, maar een mooie volley van Michael de Leeuw gooide roet in het eten. Joost Broerse schoot nog op de lat. Dankzij dit gelijkspel bleef de achterstand twee punten. De laatste wedstrijd tegen PSV ging met 1-3 verloren, maar dit resultaat maakte niet uit, omdat De Graafschap zich langs ADO Den Haag worstelde (5-3). Excelsior daalde af naar de Jupiler League.

Transfers

In

Transferoverzicht

Uit

Eredivisie

Wedstrijden

Eindstand

KNVB-beker

Statistieken

2012
Excelsior